DIO může označovat:
 Dio – americká heavymetalová skupina
 The Dio E.P. – EP stejnojmenné skupiny
 Black Sabbath: The Dio Years – výběr skladeb skupiny z doby zpěváka R. J. Dia
 Ronnie James Dio (1942–2010) – americký zpěvák
 Cassius Dio (2.–3. století) – starořímský historik a úředník
 Dio-et-Valquières – obec v departementu Hérault ve Francii
 dopravně inženýrské opatření – dopravní úprava sestávající mj. z vytyčení objízdných tras a změnách dopravního značení

Podobné názvy 
 Deo
 Dion

Externí odkazy